Пяца Унирий (, Площадь Единства) — станция Бухарестского метрополитена, одна из самых больших станций городского метро. Имеет 4 платформы и обслуживает линии M1, M3 и M2. Открыта 19 ноября 1979 года на линии M1 и на линии M2 в 1986 году.

В вестибюле станции расположен фастфуд McDonalds.

Примечания

Ссылки 
 Localizare pe hartă
 
 

Станции Бухарестского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1979 году